Une inspection du travail est un service de contrôle chargé de veiller à la bonne application du droit du travail par les entreprises privées et publiques dans différents pays. En particulier :
 en Algérie, l'inspection générale du travail est placée sous la tutelle du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
 en Belgique, l'inspection du travail fait partie du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
 au Cameroun, l'inspection du travail ;
 en France, l'inspection du travail ;
 en Suisse, l'inspection fédérale du travail et les inspections cantonales du travail.

Notes et références